Lord Jim steht für:

 Lord Jim, einen Roman von Joseph Conrad
 Lord Jim (1925), eine Verfilmung von Victor Fleming
 Lord Jim (1965), eine Verfilmung von Richard Brooks